Gloören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloören, Korsholm, Österbotten, 
 Gloören (Brändö, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar